Ukraińska Hokejowa Liga 2020/2021 jako 29. sezon rozgrywek o mistrzostwo Ukrainy w hokeju na lodzie i jednocześnie piąta edycja w ramach UHL.

Opis 
W lipcu 2020 władze UHL poinformowały o podjęciu negocjacji dotyczących przyjęcia do ligi Sokiła Kijów, którego drużyna nie uczestniczyła w mistrzostwa Ukrainy od sezonu 2013/2014. Na początku sierpnia 2020 potwierdzono, że do sezonu zgłosiło się siedem ekip: Biłyj Bars Biała Cerkiew, Dnipro Chersoń, Donbas Donieck, Kryżani Wowky Kijów, HK Krzemieńczuk, HK Mariupol, Sokił Kijów, a ponadto oczekiwano na aplikacje od MHK Dynamo Charków.

Ostatecznie do jubileuszowego piątego sezonu UHL przyjęto drużyny: Biłyj Bars Biała Cerkiew, Dnipro Chersoń, Donbas Donieck, Kryżani Wowky Kijów, MHK Sokił Kijów, HK Kramatorsk, HK Krzemieńczuk, HK Mariupol.

Uczestnicy

Sezon regularny 
Przyjęto, że w sezonie regularnym w wymiarze sześciu rund każda z ośmiu drużyn rozegra 42 mecze (łącznie 168 wszystkich spotkań). Od edycji UHL 2020/2021 wprowadzono punktację za każde zwycięstwo w wymiarze dwóch punktów (dotąd przyznawano trzy punkty za wygraną po regulaminowym czasie 60 minut i dwa punkty po dogrywce lub najazdach). Inauguracyjny mecz sezonu został rozegrany 21 października 2020, tj. dzień po zakończeniu poprzedniej edycji UHL 2019/2020, wydłużonej do jesieni 2020 z powodu  pandemii COVID-19, a Mariupol przegrał u siebie z Sokiłem 1:2.

W sezonie zasadniczym każda drużyna rozegrała 42 kolejek. Termin ostatniej kolejki miał miejsce 14 marca 2021, zaś zaległe mecze trwały jeszcze od 16 do 18 marca 2021. Pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym zajął Donbas Donieck.

Faza play-off 
Do fazy play-off dopuszczono siedmiu pierwszych z ośmiu wszystkich uczestników rozgrywek. Pierwsza drużyna w sezonie zasadniczym zapewniła sobie bezpośredni awans do półfinału. Drużyny z miejsc 2-7 zakwalifikowały się do etapu ćwierćfinałowego. Ostatnia drużyna w sezonie zasadniczym zakończyła sezon na tym etapie. 

Rywalizację play-off rozpoczęto 22 marca 2021. W etapie ćwierćfinałowym rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw, a w półfinałach i finale do czterech wygranych spotkań.

Złoty medal wywalczył Donbas Donieck, a srebrny Sokił Kijów.

Nagrody 
 Najlepszy obrońca sezonu: Filipp Pangiełow-Jułdaszew
 Najlepszy napastnik sezonu: Andrij Denyskin
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) w fazie play-off: Filipp Pangiełow-Jułdaszew (Donbas Donieck).

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona UHL

Hokej na lodzie na Ukrainie
2020 w hokeju na lodzie
2021 w hokeju na lodzie
2020 na Ukrainie
2021 na Ukrainie